Mecze grupy B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy NORCECA rozegrane zostały w dniach od 1 do 5 kwietnia 2009 roku w stolicy Antigui i Barbudy - Saint John's.

W grupie B znalazło się pięć drużyn: Anguilla, Antigua i Barbuda, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat oraz Saint Kitts i Nevis.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Antigua i Barbuda.

Tabela 
Grupa B

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Anguilla – Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
Środa, 1 kwietnia 2009
9:00 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 550

 I sędzia: ?
 II sędzia: ?
 Czas trwania meczu: 89 minut

Antigua i Barbuda – Montserrat 
Środa, 1 kwietnia 2009
11:30 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 550

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: J. Ruiz (Dominikana)
 Czas trwania meczu: 56 minut

Saint Kitts i Nevis – Anguilla 
Czwartek, 2 kwietnia 2009
19:00 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 175

 I sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 II sędzia: V. Rodriguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 814 minut (mecz został przerwany, czas trwania setów: 204 minuty)

Antigua i Barbuda – Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
Czwartek, 2 kwietnia 2009
9:27 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 250

 I sędzia: Kevin Wendelboe (Stany Zjednoczone)
 II sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 102 minuty

Saint Kitts i Nevis – Montserrat 
Piątek, 3 kwietnia 2009
7:26 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 200

 I sędzia: J. Ruiz (Dominikana)
 II sędzia: Kevin Wendelboe (Stany Zjednoczone)
 Czas trwania meczu: 62 minuty

Antigua i Barbuda – Anguilla 
Piątek, 3 kwietnia 2009
9:00 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 500

 I sędzia: R. Willemsberg (Antyle Holenderskie)
 II sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Anguilla – Montserrat 
Sobota, 4 kwietnia 2009
5:09 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 150

 I sędzia: R. Willemsberg (Antyle Holenderskie)
 II sędzia: V. Rodriguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 59 minut

Saint Kitts i Nevis – Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
Sobota, 4 kwietnia 2009
7:00 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 450

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 57 minut

Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Montserrat 
Niedziela, 5 kwietnia 2009
6:24 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 300

 I sędzia: Kevin Wendelboe (Stany Zjednoczone)
 II sędzia: J. Ruiz (Dominikana)
 Czas trwania meczu: 62 minuty

Antigua i Barbuda – Saint Kitts i Nevis 
Niedziela, 5 kwietnia 2009
8:00 (UTC-4) - YMCA Sports Complex, Saint John's - Widzów: 750

 I sędzia: Luis Macias (Meksyk)
 II sędzia: V. Rodriguez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Anguilla 
Trener: Winston DuncanAsystent: brak

Antigua i Barbuda 
Trener: Alister BenjaminAsystent: Frank Schwartz

Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
Trener: Stephen PayneAsystent: brak

Montserrat 
Trener: Denfield MorrisAsystent: brak

Saint Kitts i Nevis 
Trener: Glenn QuinlanAsystent: Hance Richards

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010